FFT steht für:
 Fast Fourier Transform, ein Algorithmus, siehe Schnelle Fourier-Transformation bzw. Dual-FFT 
 Fédération Française de Tennis, französischer Tennisverband 
 Final Fantasy Tactics, eine Videospiel-Reihe
 Flexible Fertigungstechnik GmbH, heute FFT Group
 Forum Freies Theater in Düsseldorf
 Frontier Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Capital City Airport (Kentucky) (IATA-Code), Flughafen von Frankfort (Kentucky), Franklin County, Kentucky
 1,2-beta-fructan 1F-fructosyltransferase, eine der Glycosyltransferasen (EC 2.4.1.100)

Abkürzung